Arthur Young peut désigner :
 Arthur Young (1741-1820), un agronome anglais ;
 Arthur Young (1901-1933), un joueur de rugby à XV anglais.